Gałązki peut désigner en Pologne :
 Gałązki, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Gałązki, village du powiat de Krotoszyn, dans la voïvodie de Grande-Pologne